Plesiopenaeus är ett släkte av kräftdjur. Plesiopenaeus ingår i familjen Aristeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Plesiopenaeus